C39 può riferirsi a:

Astronomia 
C39, designazione del catalogo Caldwell della Nebulosa Eschimese, una nebulosa planetaria visibile nella costellazione dei Gemelli

Codici 
C39, codice ECO di alcune linee della variante classica del gambetto di re, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
C-39, variante del Douglas DC-2, un aereo di linea della Douglas Aircraft Company